Финал Кубка Англии по футболу 2019 года () — 138-й финал старейшего футбольного кубкового турнира в мире, Кубка Англии. В нём сыграли «Манчестер Сити» и «Уотфорд». Победу со счётом 6:0 одержали игроки «Сити».

Матч состоялся 18 мая 2019 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Обзор матча

Статистика матча

Путь к финалу 
Первыми указаны команды, играющие на домашнем стадионе.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2019
Кубок Англии
Кубок Англии 2019
Кубок Англии 2019